Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Кончіта Мартінес.

Кончіта Мартінес виграла титул, у фіналі перемігши Аманду Кетцер з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

WTA German Open, одиночний розряд
2000